Эльбах — название рек в Германии:

 Эльбах (приток Рота) — река, протекающая по земле Баден-Вюртемберг. Впадает в Дунай.
 Эльбах (приток Саара) — река, протекающая по земле Германия и Саар. Приток реки Заар.
 Эльбах (приток Вапельбаха) — река, протекающая по земле Северный Рейн — Вестфалия. Впадает в реку Вапель.
 Эльбах (приток Рура) — река, протекающая по земле Северный Рейн — Вестфалия. Впадает в реку Рур.